Бајлштајн може бити:

 Бајлштајн (Мозел), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Бајлштајн (Виртемберг), град у округу Хајлброн, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Бајлштајнова база података, хемијска база података